Украинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Украинское сельское поселение — входит в Серышевский район
 Украинское сельское поселение — входит в Исилькульский район